Marywil peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Marywil  est un ancien centre de commerces entourant une grand'place dans le quartier de Śródmieście de Varsovie.
 Marywil est un village, dans la voïvodie de Mazovie. 
 Marywil est un village, dans la voïvodie de Łódź. 
 Marywil est un village, dans la voïvodie de Poméranie.